Gregory James (ur. 1944) – australijski sędzia Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii
 Gregory James – amerykański gitarzysta i kompozytor
 Gregory James (ur. 1984) – piłkarz z Brytyjskich Wysp Dziewiczych

Zobacz też 
 
 James Gregory